Ce nom est synonyme de deux amphibiens :

Hyla cinerea (Schneider, 1799) 
Hylarana taipehensis (Van Denburgh, 1909) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Ranidae